Le Championnat du monde de la FIDE 1998 s'est tenu à Groningue (Pays-Bas) en décembre 1997 pour la phase qualificative, tandis que la finale a eu lieu à Lausanne (Suisse) du 2 au 9 janvier 1998.

C'est le premier championnat du monde à élimination directe. Il était initialement prévu qu'il s'agisse aussi du championnat de la réunification entre le championnat FIDE et celui dit classique de Garry Kasparov. Anatoli Karpov, le tenant du titre FIDE, et Garry Kasparov auraient chacun accédé directement à une demi-finale.

Garry Kasparov a cependant refusé de participer à cet événement, ce qui permit à Karpov d'accéder directement à la finale. Gata Kamsky ( mondial) a également décliné, ainsi que Susan Polgar, la championne du monde en titre. Vladimir Kramnik ( au classement) a estimé que l'accès direct de Karpov à la finale n'était pas acceptable, et a fait de même.

La phase qualificative a été remportée par l'Indien Viswanathan Anand, il perd cependant la finale qui l'oppose à Anatoli Karpov, ce qui permet à ce dernier de conserver son titre de champion du monde FIDE.

Format 
Les six premiers tours consistent en deux parties à cadence normale de tournoi, Le  se joue en un match de quatre parties, et la finale consiste en six parties à cadence normale.

En cas d'égalité au terme des parties à cadence normale, deux parties en cadence rapide sont jouées, et si l'égalité subsiste, un blitz de la mort subite unique est utilisé comme départage final : il consiste à attribuer six minutes aux Blancs et cinq minutes aux noirs, et en cas de nullité, on considère que les Noirs ont gagné. On y a eu recours dans le match du  Adams-Short et au  entre Adams et Anand.

Certains joueurs accèdent directement au .

Participants 
Sauf mention du contraire les participants sont des grands maîtres.

Phase finale du Tournoi de Groningue (1997)

Finale disputée à Lausanne en 1998 
La finale se déroule en janvier 1998 à Lausanne entre Anatoli Karpov et Viswanathan Anand.

C'est Anatoli Karpov qui l'emporte au départage en parties rapides, après un ex æquo aux parties à cadence normale de tournoi.

Résultats détaillés du tournoi de Groningue

Les parties se jouent les 9 et 10 décembre 1997.

Les parties se jouent du 11 au 13 décembre 1997.

Le  se joue du 14 au 16 décembre.

Huitièmes de finale 
Du 17 au 19 décembre.

Quarts de finale, demi-finale et finale du tournoi de Groningue 
Les parties eurent lieu du 20 au 30 décembre 1997.

Sources 
 World Chess Championship 1998 Karpov-Anand
 FIDE KO Groningen 1997

Tournoi d'échecs aux Pays-Bas
Compétition d'échecs en Europe
1998
Championnat du monde en 1998
Echecs
1998 en Suisse
1998 aux Pays-Bas
Événement sportif à Groningue